Wardanjan oder Wartanjan ist der Familienname folgender Personen:

 Armen Wardanjan (* 1982), armenisch-ukrainischer Ringer
 Erik Wardanjan (* 1998), armenischer Fußballspieler
 Geworg Wardanjan (1924–2012), sowjetischer Geheimagent
 Harut Wardanjan (* 1970), armenischer Fußballspieler
 Jurik Wardanjan (1956–2018), sowjetischer Gewichtheber
 Lothar Wardanjan (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Rasmik Wardanjan (* 1983), armenischer Billardspieler
 Sharur Wardanjan (* 1988), schwedischer Ringer
 Stella Iossifowna Wartanjan (* 1970), armenisch-russische Handballspielerin und Schiedsrichterin
 Stjepan Wardanjan (1923–2011), sowjetischer Politiker und Schriftsteller